Carl Nielsen (1865–1931) dán zeneszerző
 Carl Nielsen (1930–1991) dán evezős
 Carl Nielsen (1933–) dán színész
 Carl Nielsen (1988–) amerikai jégkorongozó

hasonló nevűek
 Carl O. Nielsen (1868–1950) norvég üzletember